Lubricación puede hacer referencia a:

 Lubricación o lubrificación en la mecánica.
 Lubricación vaginal, la usada para el acto heterosexual.